Петрова, Ксения:
 Петрова, Ксения Григорьевна (1719/1730—после 1806) — Ксения Петербургская.
 Петрова, Ксения Семёновна (1892—1942) — эрзянская писательница, драматург и поэтесса, педагог.